the WORLD Ruler () — четвёртый студийный альбомом японской группы Nightmare, издан в 2007 году. Было выпущено три различные версии этого альбома: CD, CD + DVD, бонусное CD, DVD и фотокниги в упаковке. Альбом достиг #6 позиции в чарте Oricon. Композиции «The World» и «Alumina» были использованы в аниме «Тетрадь смерти» в качестве открывающей и заключительной темы.

Список композиций

Синглы 
 «the WORLD/Alumina»
Выпущен: 18 октября 2006
Позиция в чарте: #5

Примечания 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare